Вадо́ (яп. 和銅 — вадо, «японська мідь») — ненґо, девіз правління імператора Японії з 708 по 715 роки.

Порівняльна таблиця

Див. також 
 Японське традиційне літочислення

Японське літочислення